Stati Uniti d'America
 Blue Ridge – census-designated place della Contea di Elmore, Alabama
 Blue Ridge – capoluogo della Contea di Fannin, Georgia
 Blue Ridge – città della Contea di Collin, Texas
 Blue Ridge – census-designated place della Contea di Botetourt, Virginia
 Monti Blue Ridge – sezione dei Monti Appalachi